Коллекти́вный а́дрес:

 Коллективный адрес — почтовый адрес какой-либо группы лиц, общественного объединения или коллектива.
 Коллективный адрес — письменное обращение или заявление группы лиц с выражением приветствия и поздравления.
 Коллективный адрес — в истории обращаемые к правительству или к представительным учреждениям страны коллективные заявления в виде письма, в которых выражалось либо одобрение известных действий, либо протест.